Ке́ннет (Кен) Ко́ул () — несколько людей:

  (род. 1954) — американский , основатель модного дома .
  (1900—1984) — американский биофизик.